Christophore est un nom propre qui peut désigner : Porteur du Christ

Prénom et patronyme 
Christophore est un prénom masculin d'origine grecque.(Christophoros)

Christophore peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Christophore (°320 - †417), surnom de Bishoy ou Anba Bishoy ou  ou Païsios, un des pères monastiques en Égypte ; fêté le 15 juillet.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Christophore (antipape)

Références